Caroni ou Caroní peut désigner :

Toponymes

Caroní : une rivière du bassin de l'Orénoque ;
 Caroní : l'une des onze municipalités de l'État de Bolívar ;
 Caroní : une localité de la paroisse civile de Torunos de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas.

Entreprises 
 Caroni, entreprise créée en 1925 et spécialisée dans le battage de pieux, de palpanches, puis les travaux de terrassement, puis les bâtiments. Rachetée en 1983 par Campenon-Bernard, aujourd'hui filiale de Vinci Construction.

Homonymie de toponyme